Кинич-Эб-Шок (дословно Опаляющая Акула) (292 — нач. IV века) — десятый правитель древнего майяского царства Мутуль со столицей в Тикале.

Биография 

Во времена правления Кинич-Эб-Шока была воздвигнута самая древняя стела Тикаля — Стела 29. Предположительно, она была поставлена в честь восхождения этого правителя на трон.

Кинич-Эб-Шоку наследовал его сын Сиях-Чан-Кавиль I.

См. также 
 Список правителей Тикаля
 Мутульское царство
 Тикаль

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 

Правители Тикаля
Правители Америки IV века